Uthemann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Uthemann (1851–1921), deutscher Ingenieur
 Hans Uthemann (1866–1931), deutscher Vizeadmiral
 Walther Uthemann (1863–1944), Marine-Generaloberstabsarzt